Die Dutch Open 2015 im Badminton fanden vom 6. bis zum 11. Oktober 2015 im Topsportcentrum in Almere statt. Das Turnier gehörte zum BWF Grand Prix 2015.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Marc Zwiebler (zurückgezogen)
  Rajiv Ouseph (zurückgezogen)
  Ajay Jayaram (champion)
  Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
  Scott Evans (zurückgezogen)
  Zulfadli Zulkiffli (2. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (1. Runde)
  Misha Zilberman (1. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (Viertelfinale)
  Pablo Abián (2. Runde)
  Vladimir Malkov (zurückgezogen)
  Raul Must (Finale)
  Thomas Rouxel (2. Runde)
  Anand Pawar (1. Runde)
  Emil Holst (Halbfinale)
  Joachim Persson (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Zhang Beiwen (zurückgezogen)
  Beatriz Corrales (zurückgezogen)
  Karin Schnaase (Finale)
  Iris Wang (Viertelfinale)
  Kirsty Gilmour (Champion)
  Hsu Ya-Ching (Halbfinale)
  Rong Schafer (2. Runde)
  Linda Zechiri (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Marcus Ellis / Chris Langridge (zurückgezogen)
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Finale)
  Adam Cwalina / Przemysław Wacha (2. Runde)
  Michael Fuchs / Johannes Schöttler (Viertelfinale)
  Max Schwenger / Josche Zurwonne (Viertelfinale)
  Baptiste Carême / Ronan Labar (1. Runde)
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Champion)
  Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Eefje Muskens / Selena Piek (Finale)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champion)
  Johanna Goliszewski / Carla Nelte (Halbfinale)
  Heather Olver / Lauren Smith (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Viertelfinale)
  Jacco Arends / Selena Piek (Halbfinale)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Viertelfinale)
  Ronan Labar / Émilie Lefel (Champion)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (Finale)
  Robert Blair /  Pia Zebadiah (Viertelfinale)
  Toby Ng / Alexandra Bruce (Viertelfinale)
  Vitaliy Durkin / Nina Vislova (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierergebnisse 2015

2015
BWF Grand Prix 2015
Badmintonwettbewerb in Almere